Тумас:

 Тумас — бывшее название села Дагтумас в Джебраильском районе Азербайджана.
 Тумас, Юозас — литовский писатель.